Сандра Санчес  — іспанська каратистка, чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, Європи та Європейських ігор.

Спортивні досягнення

Посилання 
 Сандра Санчес на сайті World Karate Federation.

Іспанські каратисти
Іспанські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони Європейських ігор